Esporte Clube Suburbano é uma agremiação esportiva da cidade do Rio de Janeiro.

História 

O clube disputou o Departamento Autônomo do Rio de Janeiro.

Clubes de futebol da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1977